Aparecida do Taboado kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Aparecida do Taboado (ort), Mato Grosso do Sul, 
 Aparecida do Taboado (kommun), Mato Grosso do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar